Sagui-de-manto-dourado (Saguinus tripartitus) é uma espécie de calitriquíneo que ocorre na Amazônia, entre os rios Curaray e Napo, no Peru e Equador.

Mamíferos descritos em 1878
Calitriquídeos